Лорен Беннетт (; род. 1989) — британская певица, танцовщица, художник, фотограф и модель. Наиболее известна как участница групп Paradiso Girls и Pussycat Dolls, а также работой с Cee Lo Green и LMFAO. На данный момент Лорен является вокалисткой в девичьем поп-коллективе G.R.L.

До начала карьеры 
Беннетт выросла в Мепеме, (:en:Meopham) графство Кент и посещала певческую и танцевальную школу в Танбридж Уэллсе (:en:Royal Tunbridge Wells). Также аудировалась для третьего сезона Икс-фактора в 2006, но не прошла отбор.

Карьера

Дискография

С Paradiso Girls

Сольная карьера

Как сторонний участник

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Великобритании
Исполнители Interscope Records
Поп-вокалисты Великобритании